Croix de Guerre (Belgia)
 Croix de Guerre (Francja)
 Croix de Guerre (Luksemburg)
Zobacz też:
 Krzyż Wojenny